13 est un nombre.
 13 est une année du calendrier julien, de même que , 1913 ou 2013.

Titre d'œuvres

Cinéma et télévision 
 13, est un film américain de Gela Babluani sorti en 2010, remake du film français 13 Tzameti sorti en 2005.

 Treize, est un téléfilm français réalisé par Patrick Villechaize diffusé en 1981.

 Les Treize, est un film soviétique de Mikhail Romm réalisé en 1936.

Musique 
 13, est un album du groupe The Doors sorti en 1970 ;
 13, est un album du groupe Blur sorti en 1999 ;
 13, est un album du groupe Six Feet Under sorti en 2004 ;
 13, est un album de Brian Setzer sorti en 2006 ;
 13, est un album du groupe Suicidal Tendencies sorti en 2013 ;
 13, est un album du rappeur Havoc sorti en 2013 ;
 13, est un album du groupe Black Sabbath sorti en 2013 ;
 13, est un album du groupe Indochine sorti en 2017.

Divers 
 13 est un jeu de carte issu du poker ;
 13 est l'ancien numéro des réclamations de France Télécom. Aujourd'hui, le 1013 est le numéro de signalement des dérangements sur les lignes téléphoniques fixes.
 Treize est une revue québécoise produite par et pour des lesbiennes. 
 BA 13 (aussi orthographié BA13), est le modèle le plus ancien, le plus connu et le plus utilisé de plaque de plâtre ; son nom est une référence à certaines de ses caractéristiques : « BA » pour ses bords longitudinaux amincis (afin de faciliter le traitement des joints) et « 13 », son épaisseur en millimètres.

Voir aussi 
 
 
 
 
 Numéro Treize (personnage de fiction de la série Dr House)
 Les Films 13 (société de société de production et de distribution de Claude Lelouch)

Homonymie de nombre